Amiga Fast File System
 Berkeley Fast File System
 Facial Feminization Surgery
 FFS (Ferrovie Federali Svizzere) – szwajcarski przewoźnik kolejowy